LCRA steht für:

 Liga Colombiana de Radioaficionados, kolumbianischer Amateurfunkverband
 Lower Colorado River Authority, ein öffentliches Versorgungsunternehmen in Texas
 Royal Air Force Station Akrotiri, gemäß ICAO-Code

Abkürzung